William Gardner Smith – amerykański dziennikarz
 William Gardner Smith – brytyjski botanik i ekolog